Ojo de Agua kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Villa Ojo de Agua, kommunhuvudort, Santiago del Estero, 
 Departamento de Ojo de Agua, kommun, Santiago del Estero,

Honduras 

 Ojos de Agua (ort i Honduras, Departamento de Copán), 
 Ojo de Agua (ort i Honduras), Departamento de El Paraíso,

Mexiko 

 Ojo de Agua, Chapulhuacán, 
 Ojo de Agua, Juan Rodríguez Clara, 
 Ojo de Agua, Campeche, Carmen, 
 Ojo de Agua, Jesús Carranza, 
 Ojo de Agua, 
 Ojo de Agua, Cumpas, 
 San Ignacio de Rivera, ort, Guanajuato, Irapuato, 
 Ojo de Agua, Tihuatlán, 
 Ojo de Agua, Cazones de Herrera, 
 Ojo de Agua, Chichiquila, 
 Ojo de Agua, Tehuipango, 
 Ojo de Agua, Santa Cruz Nundaco, 
 Ojo de Agua, Jocotitlán, 
 Ojo de Agua, Santiago Tuxtla, 
 Ojo de Agua, Huayacocotla, 
 Ojo de Agua, Cuilápam de Guerrero, 
 Ojo de Agua, Vicente Guerrero, 
 Ojo de Agua, San Juan Bautista Tuxtepec, 
 Ojo de Agua, Amatenango de la Frontera, 
 Ojo de Agua (sydöstra Las Margaritas kommun), 
 Ojo de Agua, Córdoba, 
 Ojo de Agua, Ocampo, 
 Ojo de Agua, Texistepec, 
 Ojo de Agua, Iliatenco, 
 Ojo de Agua, Eloxochitlán, 
 Ojo de Agua, Cosoleacaque, 
 Ojo de Agua, Baja California, Tijuana, 
 Ojo de Agua, San Francisco Telixtlahuaca, 
 Ojo de Agua, Poncitlán, 
 Ojo de Agua, Texcaltitlán, 
 Ojo de Agua, General Heliodoro Castillo, 
 Ojo de Agua, Santo Tomás, 
 Ojo de Agua, Ocozocoautla de Espinosa, 
 Ojo de Agua, Motozintla, 
 Ojo de Agua, San Sebastián Tlacotepec, 
 Ojo de Agua, Epitacio Huerta, 
 Ojo de Agua, Ayutla de los Libres, 
 Ojo de Agua, Siltepec, 
 Ojo de Agua (södra Las Margaritas kommun), 
 Ojo de Agua, Escuintla, 
 Ojo de Agua, Huixtán, 
 Ojo de Agua, Acatepec, 
 Ojo de Agua, Bella Vista, 
 Ojo de Agua, Soyaló, 
 Ojo de Agua, Luvianos, 
 Ojo de Agua, Oxchuc, 
 Ojo de Agua, Del Nayar, 
 Ojo de Agua, Tianguistengo, 
 Ojo de Agua, Huaniqueo, 
 Ojo de Agua, Zamora, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar